Asscher (Aser) is een Joodse Amsterdamse familie die zich sinds de 19e eeuw heeft toegelegd op het snijden van diamanten in Amsterdam. Het familiebedrijf van de diamantairs, diamantslijperij Asscher, werd in 1854 opgericht door Joseph Isaac Asscher. In 1980 verleende koningin Juliana het bedrijf het predicaat Koninklijk.

Personen 
 Joseph Isaac Asscher (1816-1893), oprichter Diamantslijperij Asscher
 Isaäc Asscher (1843-1902), diamantair - zoon van Joseph Isaac Asscher
 Henriëtte Asscher (1858-1933), schilderes
 Séraphine Angélique Asscher (1865-1948)
 Joseph Asscher (1871-1937), diamantair, heeft de Cullinan gekloofd en geslepen
 Abraham Asscher (1880-1950), diamantair, politicus en medevoorzitter van de Joodsche Raad
 Abraham Asscher (1884-1926), opperrabbijn van Groningen, getrouwd met Clara Asscher-Pinkhof (1896-1984), schrijfster
 Benjamin Jacques Asscher (1925-2008), jurist, advocaat en rechter
 Edward Asscher (1946), politicus en huidig president-directeur van Diamantslijperij Asscher
 Maarten Asscher (1957), schrijver, redacteur, uitgever, bestuurder en directeur bij Athenaeum Boekhandel 
 Lodewijk Asscher (1974), politicus (politiek leider Partij van de Arbeid)

Nederlandse familie